Његош може значити:

 Његош (планина)
 Његош (врх)
 Орден Његоша (Република Српска)
 Орден Његоша (СРЈ)
 Петровићи Његоши, српска династија
 Петар I Петровић Његош
 Петар II Петровић Његош
 Његош (кратки филм)